Der Spürhund steht für:

 Der Spürhund (1973), US-amerikanischer Film von Buzz Kulik (1973) 
 Der Spürhund, Verweistitel von I wie Ikarus, französischer Film von Henri Verneuil (1979)